Monique Adamczak e Stephanie Bengson erano le detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Fukuoka International Women's Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Junri Namigata e Erika Sema che hanno battuto in finale Rika Fujiwara e Akiko Ōmae 7–5, 3–6, [10–7].

Teste di serie 

  Miki Miyamura /  Varatchaya Wongteanchai (quarti di finale)
  Ksenija Lykina /  Yurika Sema (primo turno)

  Rika Fujiwara /  Akiko Ōmae (finale) 
  Nigina Abduraimova /  Sun Shengnan (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fukuoka International Women's Cup 2013